Ilse Huizinga (ur. 1966) – holenderska wokalistka
 Johan Huizinga (1872–1945) – holenderski historyk
 Johannes Huizinga (1867–1946) – holenderski polityk
 Leonhard Huizinga (1906–1980) – holenderski pisarz
 Mark Huizinga (ur. 1973) holenderski judoka
 Tineke Huizinga (ur. 1960) holenderska polityk

Zobacz też